Titiana steht für:

 Titiana (Mureș), ein Dorf im rumänischen Kreis Mureș

Titiana ist der Name von:

 Flavia Titiana, Ehefrau des römischen Kaisers Pertinax